Barcino kan syfta på

 Barcino – latinska namnet på en stad i Spanien, se Barcelona
 Barcino (djur) – ett släkte  nässeldjur
 Barcino (kulle) – en kulle i Colombia